El último hombre puede hacer referencia a:

 El último hombre, novela escrita por Mary Shelley y publicada en 1826.
 El último hombre, título en español de la película dirigida por Walter Hill en 1996.
 El último hombre, película dirigida por Rodrigo Vila en 2018.